Jméno Děvín má více míst, především kopců a na nich stojících hradů (zřícenin):

 Děvín (Pražská plošina) – kopec (310 m) v Praze (Radlice, Hlubočepy, Smíchov) se zbytky zaniklého hradu
 Děvín (hrad, Praha 5) – zaniklý hrad na stejnojmenném vrchu v Praze 
 Vodárenská věž Děvín – vyrovnávací vodárenská věž a čerpací stanice Děvín v Praze 5
 Děvín (Pavlovské vrchy) – kopec (550 m) na Pálavě (okres Břeclav) se zříceninou hradu Děvičky a vysílačem.
 Děvín (Ralská pahorkatina) – kopec (436 m) v Kotelské vrchovině na Českolipsku.
 Děvín (hrad, okres Česká Lípa) – zřícenina hradu na stejnojmenném kopci u Hamru na Jezeře (okres Česká Lípa), součást přírodní památky Děvín a Ostrý 
 Děvín (Milhostov) – katastrální území obce Milhostov (okres Cheb)
 Devín (hrad) (čti: Děvín) – zřícenina hradu na stejnojmenném kopci v Bratislavě, v městské části Devín

Další místa:
 Devín – městská část Bratislavy (Slovensko)
 Děvín (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace v CHKO Pálava
 Děvín (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Cheb
 Děvín (chata) – jméno chaty v Krkonoších na úpatí lavinového svahu
 Děvín je také český historický název pro německé město Magdeburk

Jiný význam:
 Děvín (odrůda révy vinné) – odrůda vinné révy
 Děvín (parník) – parník vltavské paroplavby z 2. poloviny 20. století